Tadeusz Król (1896–1969) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości, oficer 85 pp i 26 pp oraz komendant PKU Kalisz i Inspektoratu Częstochowa AK
 Tadeusz Król (malarz) (ur. 1960) – polski malarz i grafik
 Tadeusz Król (reżyser) (ur. 1963) – polski reżyser, scenarzysta i producent

Przypisy